Malin Persson kan henvise til flere forskellige personer:

 Malin Persson (svensk skuespiller) (1992-) – svensk skuespillerinde
 Malin Persson (ingeniør) (1968-) – svensk ingeniør
 Malin Persson (model) (1979) – svensk model og programvært
 Malin Persson (kunstmaler) (1978-) – svensk kunstmaler
 Malin Persson (officer) (1966-) – svensk oberst og flotillechef
 Malin Persson Giolito (1969-) – svensk forfatter og jurist